Šakić, Sakić oder Sakic ist der Familienname folgender Personen: 

 Achim Sakic (* 1965), deutscher Künstler
 Dinko Šakić (1921–2008), kroatischer KZ-Kommandant und Kriegsverbrecher
 Emanuel Sakic (* 1991), österreichischer Fußballspieler
 Joe Sakic (* 1969 als Joseph Steven Šakić), kanadischer Eishockeyspieler
 Marko Šakić (* 1994), kroatischer Eishockeyspieler
 Nada Šakić (1926–2011), kroatische KZ-Wächterin und Kriegsverbrecherin
 Sinan Sakić (1956–2018), serbischer Sänger